Ба́хариха — деревня в составе Капустихинского сельсовета Воскресенского района Нижегородской области.

Располагается на правом берегу реки Ветлуги.

По данным на 1999 год, численность населения составляла 19 чел.

Источники 

Населённые пункты Воскресенского района (Нижегородская область)